Falltürspinnen steht für:

 Braune Falltürspinnen, Familien der Webspinnen
 Eigentliche Falltürspinnen, Familien der Webspinnen
 Trap Door Spiders, New Yorker Literaturzirkel  

en:Trapdoor spider